Scavenger (spazzino in lingua inglese) può indicare:

Chimica 
 Scavenger – sostanza chimica
 Scavenger receptor – recettori

Musica 
 The Scavenger – album di Nat Adderley del 1968
 Scavenger – album dei Walkabouts del 1991

Personaggi immaginari 
 Braccio (Scavenger) – personaggio della serie Transformers (G1)
 Scavenger – personaggio della DC Comics

Pagine correlate 
 Scavengers
 The Scavengers